Турнір проводився вперше. 

Титул виграли Коко Гофф та Кейті Макнеллі, здолавши в фіналі пару Дарія Юрак / Андрея Клепач з рахунком 6–3, 6–2. У віці 17 років Гофф стала наймолодшою тенісисткою, що зуміла виграти одиночні та парні змагання одного турніру, після  Марії Шарапової, якій таке досягнення підкорилося в 2004 році.

Сіяні пари

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Тур WTA 2021